Ла Параката има више значења:

 Ла Параката (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Параката, Лас Паракатас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику